Saturday Night Live peut désigner :
 Saturday Night Live, une émission de divertissement à sketchs hebdomadaire américaine ;
 Saturday Night Live, une émission de divertissement à sketches française, inspirée de l'émission américaine à succès Saturday Night Live.